

Cinema 
 Collapse – film del 2009 diretto da Chris Smith
 Collapse – film del 2013 diretto da Rob Nilsson

Musica 
 Collapse – album degli Across Five Aprils del 2006
 Collapse – extended play di Aphex Twin del 2018

Videogiochi 
 Collapse: Devastated World – videogioco del 2008
 Collapse! – serie di videogiochi

Altro 
 Collapse – rivista filosofica britannica
 Collasso. Come le società scelgono di morire o vivere (Collapse: How societies choose to fail or succeed) – saggio di Jared Diamond del 2005